

Липниця () — село в Врачанській області. Входить до складу общини Мизія.
 Липниця () — село в Софійській області. Входить до складу общини Ботевград.